

Юськаси — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Юськаси — село, Моргауський район, Чувашія
 Юськаси — присілок, Цівільський район, Чувашія